Ivey ist der Familienname folgender Personen:

 Artis Leon Ivey jr. (1963–2022), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler, siehe Coolio
 Dana Ivey (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin
 Eowyn Ivey (* 1973), US-amerikanische Schriftstellerin
 Glenn Ivey (* 1961), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei und Anwalt
 Jaden Ivey (* 2002), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeb Ivey (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Judith Ivey (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Kay Ivey (* 1944), US-amerikanische Politikerin
 Mitchell Ivey (* 1949), US-amerikanischer Schwimmer
 Phil Ivey (* 1977), US-amerikanischer Pokerspieler
 Susan Ivey (* 1958), US-amerikanische Wirtschaftsmanagerin

Ivey steht für: 
 Ivey (Georgia), eine Ortschaft im Wilkinson County, Georgia, USA

Siehe auch:
 Ivy